Rhetor puede referirse a:
El que escribe o enseña retórica (españolizado como "rétor")
El orador (ῥητορ) que se dirige a jurados y asambleas en la Antigua Grecia
El grado máximo entre los profesores en la Antigua Roma (por encima del grammaticus).
Zacharias Rhetor (o Zacharias Scholasticus)
Historia eclesiástica de Zacharias Rhetor
Menandro Rhetor
Severus Rhetor
Nazarius Rhetor
Ioannes Rhetor o Juan Malalas (malalas es el equivalente a rhetor en sirio)

Notas 

El que escribe o enseña retórica (españolizado como "rétor")[1]
El orador (ῥητορ) que se dirige a jurados y asambleas en la Antigua Grecia[2]
El grado máximo entre los profesores en la Antigua Roma (por encima del grammaticus).[3]
Zacharias Rhetor[4] (o Zacharias Scholasticus)
Historia eclesiástica de Zacharias Rhetor[5]
Menandro Rhetor
Severus Rhetor
Nazarius Rhetor
Ioannes Rhetor o Juan Malalas (malalas es el equivalente a rhetor en sirio)